Lista meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej (1950–1959) – oficjalne mecze reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn.

1951

Mecze

Kadra

1954

Mecze

Kadra

1955

Mecze

Kadra

1956

Mecze

Kadra

1958

Mecze

Kadra

1959

Mecze

Kadra

Bibliografia 
 

Listy meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn